Mount Deception ist der Name folgender Berge in den Vereinigten Staaten:

 Mount Deception (Alaska) in der Alaskakette, Alaska
 Mount Deception (New Hampshire) in der Dartmouth Range, New Hampshire
 Mount Deception (Washington) in den Olympic Mountains, Washington